YC peut faire référence à :
 
 Open Lighter, selon la liste des codes des immatriculations des navires de l'United States Navy,
 YC est un magazine de presse informatique lancé en , auparavant appelé Your Commodore.

YC est un symbole, qui signifie :
 yottacoulomb, unité de mesure de charge électrique

yC est un symbole, qui signifie :
 yoctocoulomb, unité de mesure de charge électrique

y.c. est aussi l'abréviation de « y compris » dans certaines nomenclatures et s'oppose à « n.c. », pour « non compris ». « y.c. » est utilisé :
 pour un élément important de la catégorie : « Autres achats de services de transport y.c. transports maritimes et fluviaux »
 lorsque le rattachement d'un élément à la catégorie est arbitraire : « Chaussures y.c. réparation »
 lorsqu'un élément pourrait appartenir à plusieurs catégories, pour lever l'ambigüité.

Notes et références